Tiago Machado (Caxias do Sul, ) é um acordeonista e cantor brasileiro.

Faz parte do grupo Os Monarcas desde 2006.

Ver também
Os Monarcas

Acordeonistas do Rio Grande do Sul
Naturais de Caxias do Sul
Os Monarcas
Cantores do Rio Grande do Sul